Farkas Edit (1920–2002) magyar pedagógus, iskolaigazgató
Farkas Edit (1921–1993) magyar származású új-zélandi meteorológus, légkörkutató, az első magyar nő, aki az Antarktiszon járt
Farkas Edit (1959–) magyar botanikus, lichenológus

Hasonló nevűek
Farkas Edith (1877–1942) magyar apáca, tanár, író, a Szociális Missziótársulat alapítója

Jegyzetek